Yue est un personnage fictif de l'anime et manga Cardcaptor Sakura. Au départ, Il est le rival de Sakura lui demandant de le "défier", puis il deviendra par la suite son ami et gardien lorsque Sakura devra transformer toutes les cartes de Clow en cartes de Sakura. Il deviendra un allié indispensable à la jeune maîtresse et mettra même sa vie en danger afin de la protéger.

Présentation 
Son nom signifie Lune en chinois. Il est l'un des deux gardiens des cartes de Clow avec Kérobéro (Cerberus) dans l'anime Card Captor Sakura. 

Kérobéro est la forme animale des gardiens avec les pouvoirs du soleil. Yue, quant à lui, est la forme humaine des gardiens avec les pouvoirs de la lune. Dans l'anime, il possède aussi une forme d'emprunt qui est Matthieu (Yukito), ami de Thomas (Toya), dont est amoureuse Sakura. Matthieu ne ressent en aucun cas la présence de Yue en lui, ce qui est tout le contraire de ce dernier. En effet, lorsque Yue redevient Matthieu, ce dernier ne comprend pas les situations dans lesquelles il se retrouve, ce qui gêne notamment Sakura.

Sa représentation se trouve à l'arrière du livre de Clow. Il a été créé, tout comme Kérobéro, par Clow Reed, créateur des cartes magiques.

Au cours de la saison 1 et de la saison 2, on ne voit ce personnage que sous la forme de Mathieu car il joue le rôle de juge à la fin de la saison 2. Dans la saison 3, après avoir choisi Sakura comme maître, on le voit sous les deux formes. Sa survie dépend de la puissance des pouvoirs de Sakura. C'est pour cela qu'au début de la saison 3, Mathieu se sent fatigué, et va même jusqu'à disparaître partiellement car les pouvoirs de Sakura ne sont pas suffisants pour maintenir Yue en vie. 

Cependant, grâce aux pouvoirs de Thomas, le frère de Sakura, Yue récupère pleinement ses pouvoirs.

Les couleurs qui prédominent dans son costume sont le bleu, le blanc et l'argent, référence à la Lune qui est son emblème.

Fiche Personnage 
Maître: Sakura

Symbole: Lune

Type de magie: Extrême Orient

Aime: Dormir

Déteste: Les ennuis

Yeux: Gris-violet

Cheveux: Argentés

Plats préférés: Ne mange jamais

Adresse: Maison de Yukito

Aimerait bien: Revoir Clow Reed

Notes et références 

Personnage de Cardcaptor Sakura
Personnage de fiction créé en 1998